Исайя Ривера (, род. 20 марта 1997), больше известный как Wifisfuneral — американский рэпер. Стал известным благодаря своим микстейпам Black Heart Revenge, When Hell Falls, Ethernet и Boy Who Cried Wolf. Он подписан на лейблы Alamo Records и Empire Records, а раньше на Interscope Records.

Ранняя жизнь 
Wifisfuneral родился в Бронксе, Нью-Йорке от пуэрто-риканской матери и ямайского отца.

Карьера 
После выпуска из школы и после того, как его выгнали из дома, Исайа начал записывать свои первые песни. В то время он был зависим от аддералла, ксанакса и кокаина. Во время записи микстейпа Black Heart Revenge, у него была передозировка кокаином и аддераллом.

27 января 2017 он выпустил микстейп When Hell Falls.

Исайа также состоял в хип-хоп коллективе Members Only с 2015 до 2017.

В 2018 году Wifisfuneral участвовал в ежегоднем списке фрешменов от XXL.

11 января 2019 он совместно с Robb Banks выпустил совместный микстейп Conn3ct3d.

Дискография

Студийные альбомы 
 Pain? (2020)

Микстейпы 
 Wifisfuneral 2 (2015)
 Black Heart Revenge (2016)
 When Hell Falls (2017)
 Boy Who Cried Wolf (2017)
 Ethernet Vol. 1 (2018)
 CONN3CT3D (совместно с Robb Banks) (2019)
 Ethernet Vol. 2 (2019)
Ev3rything Sucks (2019)

Мини-альбомы 
 Wifisfuneral (2014)
 Why Am I Alive? (2014)
 Hunnid Degreez Latino Heat (2015)
 Today, War (2015)
 18 (2015)
 This is Temporary (2015)
 19 (2016)
 Last Time Doing Drugs (2018)
 Leave Me The Fuck Alone (2018)

Примечания 

Рэперы США
Музыканты по алфавиту